Anna Schell, lutteuse allemande
Anna Schell ou Anne-Marie Schell, femme politique française